Juan Hurtado de Mendoza (1548-1592), cardinal espagnol.

Voir aussi 
 Hurtado